Jairo Mauricio Henríquez Ferrufino – calciatore salvadoregno
 Marcos Ferrufino – calciatore boliviano
 Pablo Mauricio Baldivieso Ferrufino – calciatore boliviano
 Roler Ferrufino – calciatore boliviano